Ole Bornemann henviser til:

 Oluf Bornemann (1683-1747) – dansk-norsk biskop
 Ole Bornemann (1928-2010) – dansk krimiforfatter

Se også 
 Ole Bornemann Bull